Рамос Миљан има више значења:

 Рамос Миљан (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рамос Миљан (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику